Roscoe kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Roscoe (Illinois)
Roscoe (Minnesota)
Roscoe (Missouri)
Roscoe (New York)
Roscoe (Pennsylvania)
Roscoe (South Dakota)
Roscoe (Texas)